Оразалинов — казахская фамилия. Известные носители:

 Оразалинов, Аскар Сабалакович (род. 1961) — советский и казахстанский ватерполист.
 Оразалинов, Илюбай Атагаевич (род. 1955) — казахский политический деятель, аким Экибастуза в 1995—1998 годах; депутат Мажилиса Казахстана IV созыва.
 Оразалинов, Сабалак (1925—?) — участник Великой Отечественной войны.